Rosja wystartowała we wszystkich zimowych IO od  zimowych igrzysk w Lillehammer w 1994 roku. Reprezentowana była przez 489 sportowców (303 mężczyzn i 186 kobiet)..

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

!